Расаяна — термин, используемый в аюрведе (индийской традиционной медицине). С санскрита «расаяна» означает «путь сока». «Раса» — сок, вкус, эссенция, сущность, «яна» — движение, путь, колесница. 

Согласно аюрведе, расаяна увеличивает силу и иммунитет. В числе эффектов, о которых заявляет аюрведа, значатся долголетие, улучшение здоровья, устранение сонливости, вялости, напряжения, истощения, лени, слабости, появление стабильности, устранение вялости мышц. Расаяна, согласно этим источникам, восстанавливает равновесие Ваты, Питты и Капхи. Является нектаром, оказывающим чудодейственный необъяснимый эффект. Расаяна в аюрведе - это некое средство омоложения и поддержки молодости всего организма.

Аюрведа называет несколько известных средств-расаян, среди которых масло гхи, чаванпраш, трипхала и некоторые другие. Однако тексты говорят, что, кроме испoльзования этих средств, эффектов расаяны можно достичь путём усовершенствования своего поведения.

Примечания 

Аюрведа